Саркисов, Николай:
 Саркисов, Николай Енохович (1909—1983) — советский скульптор.
 Саркисов, Николай Эдуардович (род. 1968) — российский миллиардер.
 Саркисов, Николай Абасович — первый секретарь ЦК Компартии Нагорно-Карабахской АО.